Стіпе Жунич (хорв. Stipe Žunić; нар. 13 грудня 1990, Задар, Хорватія) — хорватський легкоатлет.
 Івиця Жунич (хорв. Ivica Žunić; 11 вересня 1988(19880911), Яйце) — хорватський футболіст.